Валенти́н Миро́нов:
 Миронов, Валентин Акимович (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Валентин Миронович — организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР.